Die BetVictor English Open 2018 waren ein Weltranglistenturnier im Rahmen der Snooker-Saison 2018/19 und wurden vom 15. bis 21. Oktober 2018 im K2 in Crawley in England ausgetragen. Es war der dritte Austragungsort bei der dritten Ausgabe des Turniers. Die English Open waren der Auftakt zur Home-Nations-Serie mit vier Turnieren in den vier Landesteilen Großbritanniens.

Titelverteidiger war Ronnie O’Sullivan, der allerdings im Halbfinale mit 1:6 gegen Mark Davis verlor. Im Finale stand Mark Davis Stuart Bingham gegenüber. Letzterer konnte das Finale mit 9:7 für sich entscheiden und sicherte sich damit seinen fünften Titel in einem Weltranglistenturnier.

Dem Thailänder Thepchaiya Un-Nooh gelang in seinem Erstrundenmatch gegen den Iraner Soheil Vahedi das 142. Maximum Break im Profisnooker. Es war das dritte der Saison und Un-Noohs zweites. Nur einen Tag später gelang Ronnie O’Sullivan in Runde 2 gegen Allan Taylor sein 15. Maximum Break.

Preisgeld 
Für alle vier Turniere der Home-Nations-Serie ist das Preisgeld gleich und liegt im Mittelfeld aller Main-Tour-Turniere. Im Vergleich zum Vorjahr blieb es unverändert. Sollte ein Spieler alle vier Turniere der Serie in einer Saison gewinnen, so bekommt er zusätzlich einen Sonderpreis von 1 Million Pfund.

Der 'Rolling 147 Prize' für ein Maximum Break stand bei 15.000 £.

Turnierergebnisse 
Wie bei allen Home-Nations-Turnieren durften auch zwei Wildcard-Spieler des gastgebenden Verbands teilnehmen. David Lilley und Steven Hallworth kamen in diesem Jahr zum Zug. Bis zum Achtelfinale wurde auf vier Gewinnframes (Modus Best of 7) gespielt.

A = Amateurspieler (während der Saison 2018/19 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
WC = Wildcard-Spieler des englischen Verbands EASB

Erste Runde bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Viertelfinale bis Finale

Century-Breaks 

Im Turnierverlauf wurden von Ronnie O’Sullivan und Thepchaiya Un-Nooh jeweils ein Maximum Break erzielt. Insgesamt wurden 81 Century-Breaks erzielt und demnach 2 weniger als im Vorjahr. 43 verschiedene Spieler konnten im Turnierverlauf ein Century-Break erzielen, am häufigsten gelang dies den Spielern Ryan Day, Mark Davis und Judd Trump mit jeweils 5 Breaks im Turnierverlauf. Davis erzielte eines seiner beiden 136-Breaks im Finale.

Quellen 

Snookerveranstaltung 2018
2018
Home Nations Series
Sportveranstaltung in Crawley